Неме́зия () — род растений семейства , включает в себя около 50 видов однолетних и многолетних трав, изредка полукустарников из Южной Африки. Своё название род получил по имени древнегреческой богини возмездия Немезиды.

Ботаническое описание 

Однолетние и многолетние растения разного габитуса.

Листья супротивные, простые, линейные или ланцетные, зубчатые.

Цветки многочисленные, появляются в пазухах листьев, одиночные или в верхушечных соцветиях, венчик трубчатый с двумя губовидными отгибами, верхний отгиб четырёхдольный, нижний — двудольный, иногда со шпорцем, разнообразных оттенков. Цветение с начала лета до первой декады осени.

Плод — коробочка с многочисленными семенами.

Растение зимостойкое или только холодостойкое, в зависимости от вида.

Ареал 

Растут в прибрежных районах и в кустарниковых зарослях центральных областей Южной Африки.

Хозяйственное значение и применение 

Однолетние виды применяются в цветниках, для создания рабаток, групп, декоративных пятен; как бордюрные; как сезонные комнатные весной в прохладных интерьерах; как срезочная культура; многолетние виды используют в балконных ящиках или как контейнерные в прохладных теплицах.

Агротехника 

Посадка. Высаживают в цветники с влажной, хорошо дренированной, среднепитательной, слабощелочной почвой на солнечном месте.
В закрытом грунте высаживают в горшки или в другие ёмкости для посадки растений в обычный садовый субстрат, регулярно поливают и, для большего ветвления, прищипывают верхушки стеблей.

Уход. Растение влаголюбиво и нуждается в дополнительном поливе в сухой период. Для продления цветения рекомендуется укоротить отцветшие побеги во второй половине лета.

Размножение. Однолетние виды и сорта — посев провести весной в открытый грунт семенами на постоянное место, провести два прореживания. Для горшочной культуры весеннего цветения провести посев семян осенью в горшки. Многолетние виды размножают верхушечными черенками, которые надо срезать в конце лета; молодые укоренённые растения на зиму установить в прохладную теплицу.

Болезни и вредители. Склонны к грибковым заболеваниям корней и корневой шейки.

Список видов

Некоторые сорта 

 Аврора, цветки крупные, комбинированной окраски шарлахово-белые, высота куста 30 см;
 Огненный король, цветки карминные, высота куста 30 см;
 Blue Gem, цветки ярко-синего цвета;
 Carnival, серия низкорослых компактных сортов, с цветками жёлтыми, красными, оранжевыми, розовыми и белыми, высота куста 17—23 см;
 Danish Flag, цветки контрастной расцветки — красно-белые;
 KLM, цветки контрастной расцветки — сине-белые, с жёлтым зевом;
 National Ensign, цветки двухцветные — тёмно-розово-красные с белым;
 Princess of Orange, цветки оранжевые с красным жилкованием, высота куста до 20 см.

Примечания

Литература 
 Г. К. Тавлинова. Цветоводство. — Л.: Лениздат, 1970.
 The RHS A-Z encyclopedia of garden plants. — London, Dorling Kindersley Limited, 1996, 2003.

Декоративные растения
Норичниковые